

Geografia 
 Distretto di Babu – distretto della Cina nella regione autonoma di Guangxi

Persone 
 Babú – pseudonimo di Anderson Rodney de Oliveira, calciatore brasiliano
 Mahesh Babu – attore indiano
 M.R. Lalith Babu – scacchista indiano

Altro 
 Der Bäbu – opera comica in tre atti di Heinrich Marschner
 London Babu – brano musicale del film di Tollywood 1: Nenokkadine
 Raja Babu – film del 1994 diretto da David Dhawan